Першино — село в Заводоуковском районе Тюменской области.

География 
Расположено на реке Бегила в 18 км к юго-востоку от Заводоуковска и в 110 км от Тюмени.

История 
Считается, что в первой половине XVII века какой-то Першин поставил домишко на краю яра, отсюда и пошло название нового поселения. В переводе с украинского «перший» — первый.

В 1749 году здесь стояло 6 дворов, где проживало 20 человек (учтены только мужчины от 15 до 50 лет).

Значительное место в деятельности першинских крестьян занимала переработка животного сырья, включавшая в себя обработку шкур домашних животных. Шкуры использовались для изготовления обуви, шуб, тулупов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Заводоуковского городского округа